Пау-д’Арку:

 Пау-д’Арку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Пау-д’Арку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.

См. также 
 Пау-д’Арку-ду-Пиауи